Les Memmi (pluriel de Memmo) sont une famille d'artistes italiens, des peintres de la Renaissance artistique italienne de l'école siennoise :
 Memmo di Filippuccio, le père et ses fils :
 Lippo Memmi (1291 ? -  1356), beau-frère de Simone Martini.

Liens internes

Porteurs homonymes du nom sans rapport de filiation

 Albert Memmi  (1920-2020), écrivain et essayiste franco-tunisien.
 Dominique Memmi (1953-), chercheur en SHS.

Homonymie de patronyme italien
Patronyme tunisien